Асен Христов Каваев e български общественик, публицист, адвокат и писател.

Биография 
Асен Каваев е роден в ескиджумайското село Алваново в семейството на революционера стружанин Христо Каваев. Завършва право. В 1913 година пише първите си стихове. В 1924 година публикува пиесата „Празник на робите“, посветена на Гоце Делчев, играна в Шумен. Пише в повечето регионални издания в Търговище. Пише стихове и драми. През Втората световна война се установява в освободената от България Вардарска Македония и остава в нея след войната.

Последните години от живота си прекарва в Париж.

Съчинения 
 Празник на робите. Картина в 1 действие, Ески Джумая, 1924, 32 с.
 Ела в Охрид. Из дневника на един офицер, 1943, 24 с.
 Свадба во колективот, 1950
 Песента на Вардар, 1953

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български юристи от Македония
Българи във Франция
Български имигранти от Македония в Търговище
Български писатели от Македония
Български поети
Асен